Thomas Grüter ist der Name von

* Thomas Grüter (Autor) (* 1957), deutscher Mediziner und Autor 
 Thomas Grüter (Fußballspieler) (* 1966), Schweizer Fußballspieler